Hamr kan verwijzen naar de volgende Tsjechische gemeenten:
 Hamr (okres Jindřichův Hradec)
 Hamr na Jezeře in het district Česká Lípa

HAMR staat voor:
 Heat Assisted Magnetic Recording